

Сáки — многозначный термин.

Персоналии 
 Саки (настоящее имя: Гектор Хью Манро; 1870—1916) — английский писатель, журналист.
 Саки, Гёкхан (род. 1983) — турецкий и голландский кикбóксер, боец смешанных единоборств.
 Саки, Джам (1944—2018) — пакистанский левый политик.
 Саки, Дженнифер (род. 1978) — американский политический журналист, в 2013—2015 гг. официальный представитель Государственного департамента США.
 Саки, Том (род. 1982) — предприниматель, основатель и исполнительный директор компании TerraCycle.

Топонимы

Белоруссия 
 Саки — деревня в Жабинковском районе Брестской области.
 Саки — деревня в Свислочском районе Гродненской области.
 Саки — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Россия 
 Саки — деревня в Демидовском районе Смоленской области.

Крым () 
 Саки — город-курорт в Крыму.
 Саки — железнодорожная станция в этом городе.
 Саки — военный аэродром в Новофёдоровке.

Эстония 
 Саки — деревня в волости Рыуге уезда Вырумаа, Эстония.

Индия 
 Саки — город в Индии.

Прочее 
 Саки — собирательное название ираноязычных скифских племён 1-го тыс. до н. э. — первых веков н. э.
 Саки — род широконосых обезьян семейства саковых.

См. также 
 Saki
 Сак
 Сака
 Саке

Примечания